Gabriela Ņikitina, Lets zwemster
 Jelena Nikitina, Russisch skeletonster
 Ljoebov Nikitina, Russisch freestyleskiester
 Nikolaj Nikitin, Russisch schrijver